Bibliotheca (biblioteca, dal greco ), può riferirsi a:
Biblotheca, dello Pseudo-Apollodoro
Bibliotheca historica, di Diodoro Siculo
Bibliotheca (o Myriobiblon), di Fozio
Bibliotheca Alexandrina – biblioteca di Alessandria d'Egitto, realizzata nel XX secolo a commemorazione dell'antica Biblioteca di Alessandria
Bibliotheca Hertziana – biblioteca romana della Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften